Il titolo E Johnny prese il fucile (Johnny Got His Gun) può riferirsi a:

E Johnny prese il fucile, romanzo anti-guerra di Dalton Trumbo del 1939, vincitore di un National Book Award.
E Johnny prese il fucile, adattamento cinematografico del romanzo diretto dallo stesso Trumbo nel 1971.